Битиния (, ) — иное название исторической области Вифиния в Малой Азии
 Битинии () — род пресноводных брюхоногих моллюсков